Amado steht für:

 Amado (Arizona), Ort im Santa Cruz County

Amado ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Amado (* 1963), US-amerikanischer Ringer
 Carlos Amado, argentinischer Ruderer
 Catarina Amado (* 1999), portugiesische Fußballspielerin
 Flávio da Silva Amado (Flávio; * 1979), angolanischer Fußballspieler
 Jean Amado (1927–1995), französischer Bildhauer
 Joel Portella Amado (* 1954), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Rio de Janeiro
 Jorge Amado (1912–2001), brasilianischer Schriftsteller
 Juan Amado (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Lauro Amadò (1912–1971), Schweizer Fußballspieler
 Luís Filipe Marques Amado (* 1953), portugiesischer Außenminister
 Marijke Amado (* 1954), niederländische Moderatorin
 Matt Amado (* 1983), kanadisch-portugiesischer Eishockeyspieler
 Miguel Amado (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Amado (* 1964), portugiesischer Jazzmusiker, Fotograf und Autor
 Rodrigo Amado (Segler) (* 1976), brasilianischer Segler

Siehe auch:
 Amador
 Amato